Aleksandr Giennadjewicz Legkow (ros. Александр Геннадьевич Лёгков; ur. 5 lipca 1983 w Krasnoarmiejsku) – rosyjski biegacz narciarski, dwukrotny medalista olimpijski, dwukrotny medalista mistrzostw świata w kategorii seniorów i młodzieżowców, zdobywca Małej Kryształowej Kuli w klasyfikacji dystansowej oraz zwycięzca Tour de Ski. Dożywotnio zdyskwalifikowany przez MKOl za doping .

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Aleksandr Legkow pojawił się w styczniu 2002 roku podczas mistrzostw świata juniorów w Schonach, gdzie zajął 30. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Sollefteå był czternasty na dystansie 30 km techniką dowolną. Na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju w 2006 roku zdobył dwa medale: złoty w biegu łączonym na 30 km oraz brązowy w biegu na 15 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 stycznia 2003 roku w Kawgołowie, zajmując 48. miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 6 grudnia 2003 roku w Dobbiaco, zajmując 30. miejsce w biegu na 30 km tą samą techniką. W klasyfikacji generalnej sezonu 2003/2004 zajął ostatecznie 83. miejsce. Pierwszy raz na podium stanął 16 grudnia 2006 roku w La Clusaz, gdzie w biegu na 30 km stylem dowolnym wyprzedził go tylko Niemiec Tobias Angerer. W sezonie 2006/2007 jeszcze dwukrotnie stawał na podium, w tym 20 stycznia 2007 roku w Rybińsku odniósł swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo, triumfując w biegu na 30 km stylem dowolnym. Ponadto zajął drugie miejsce w pierwszej edycji Tour de Ski. Dzięki tym wynikom zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tego sezonu, a w klasyfikacji dystansowej był szósty.

Pierwszą imprezą seniorską w jego karierze były mistrzostwa świata w Oberstdorfie w 2005 roku. Wystartował tam w sprincie klasykiem oraz biegu na 15 km techniką dowolną, ale zajął odległe pozycje. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Sapporo osiągnął swój największy sukces wspólnie z Nikołajem Pankratowem, Wasilijem Roczewem i Jewgienijem Diemientjewem zdobywając srebrny medal w sztafecie. Na tych samych mistrzostwach był także piąty w biegu na 15 km techniką dowolną oraz szósty w biegu łączonym na 30 km. Na tym dystansie był także czwarty na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku. Walkę o brązowy medal przegrał tam z Włochem Giorgio Di Centą. Startował także na mistrzostwach świata w Oslo w 2011 roku, jednak indywidualnie plasował się pod koniec drugiej dziesiątki, a w sztafecie był siódmy.

Legkow wystąpił także na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku oraz cztery lata później, podczas igrzysk w Vancouver. Najlepszy wynik osiągnął w Kanadzie, gdzie w biegu łączonym na 30 km ponownie był czwarty. W walce o brązowy medal lepszy o 0,8 sekundy okazał się Szwed Johan Olsson.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca na podium etapów w zawodach PŚ

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Urodzeni w 1983